Беренхофф () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Восточная Передняя Померания. Подчиняется управлению Ландхаген.  Население составляет 769 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 24,37 км². Официальный код  —  13 0 59 006.

Коммуна подразделяется на 7 сельских округов.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании